Isstadion kan syfta på:
Eskilstuna Isstadion
Johanneshovs isstadion
Lugnets isstadion
Malmö isstadion
Mariestads isstadion
Skellefteå isstadion
Timrå isstadion
Tingvalla isstadion
Vänersborgs isstadion
Isstadion  – en station på Stockholms tunnelbana, se Globen (tunnelbanestation)